Луиза Рајнер () била је немачка глумица рођена 12. јануара 1910. године у Диселдорфу (Немачка), а умрла 30. децембра 2014. године у Лондону.

Филмографија 

|-
|rowspan=2|1932
|
|Yearning 202
|Kitty
|-
|
|Madame hat Besuch
|
|-
| 1933
|
|Heut' kommt's drauf an
|Marita Costa
|-
| 1935
|
|Escapade
|Leopoldine Dur
|-
| 1936
|Велики Зигфилд
| -{The Great Ziegfeld}-
|Ана Хелд
|-
|rowspan=3|1937
|Добра земља
|The Good Earth
|O-Lan
|-
|
|The Emperor's Candlesticks
|Countess Olga Mironova
|-
|
|Big City
|Anna Benton
|-
|rowspan=3|1938
|
|The Toy Wife
|Gilberte 'Frou Frou' Brigard
|-
|
|The Great Waltz
|Poldi Vogelhuber
|-
|
|Dramatic School
|Louise Mauban
|-
| 1943
|
|Hostages
|Milada Pressinger
|-
| 1997
|
|The Gambler
|Grandmother
|-
| 2003
|
|Poem: I Set My Foot Upon the Air and It Carried Me 
|Herself 
|-
| 2007
|
|Hollywood Chinese
|Herself
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1910.
Умрли 2014.
Немачке глумице
Стогодишњаци
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у главној улози